Papp kan som auktorsnamn betyda:

 Jenő Papp (1933–2017), ungersk entomolog
 László Papp (entomolog) (1946–), ungersk entomolog
 Lujza Papp
 Constantin Papp (1896–1972), rumänsk bryolog

Robotskapade auktorsförkortningar